Аппарат с вихревым слоем ферромагнитных элементов (аппарат вихревого слоя) — рабочая камера (трубопровод) диаметром 60-330 мм, расположенная в индукторе вращающегося электромагнитного поля. В рабочей зоне трубопровода содержатся цилиндрические ферромагнитные элементы диаметром 0,5-5 мм и длиной 5-60 мм в количестве от нескольких десятков до нескольких тысяч штук (0,05-20 кг) в зависимости от рабочей зоны аппарата.

Электромагнитные аппараты с вихревым слоем ферромагнитных частиц были предложены в 1967 г. Д. Д. Логвиненко и О. П. Шеляковым. В монографии «Интенсификация технологических процессов в аппаратах с вихревым слоем», которая была написана этими авторами, показана возможность эффективного использования аппаратов в процессах:

 перемешивания жидкостей и газов;
 перемешивания твердых сыпучих материалов;
 сухого измельчения твердых веществ (микропомол);
 измельчения твердых веществ в жидких дисперсионных средах;
 активации поверхности частиц твердых веществ;
 осуществления химических реакций;
 изменения физических и химических свойств веществ.

В дальнейшем аппараты данного класса нашли свое развитие в работах многих исследователей.

Эффект интенсификации технологических процессов и химических реакций достигается за счет интенсивного перемешивания и диспергирования компонентов, которые обрабатываются, акустической и электромагнитной обработки, высокого локального давления, электролиза и тому подобное. Применение аппаратов с вихревым слоем ферромагнитных частиц позволяет ускорять протекание реакций в 1,5-2 раза, сократить расход реагентов и электроэнергии на 20 %.

Эффект измельчения определяется характером движения ферромагнитных элементов в рабочей камере аппарата. Измельчение частиц обеспечивается как свободным их соударением с ферромагнитными элементами, так и в результате стесненного соударения между двумя элементами или элементом и корпусом. Степень измельчения составляет 0,5 мкм (при начальном размере фракции 20 мм).

На сегодня аппараты с вихревым слоем ферромагнитных элементов фактически существуют (только под руководством Д. Д. Логвиненко их было спроектировано и произведено более 2000 штук), а также функционируют технологические линии на их основе.

Примерами промышленного применения аппаратов для интенсификации процессов могут быть:

 приготовление пищевых эмульсий;
 приготовление многокомпонентных суспензий вулканизирующих и желатинирующих агентов (сера, окись цинка, сажа, каолин, кремнефтористый натрий) в производстве латексной губки; получение суспензий двуокиси титана, применяемой для матирования химических волокон;
 очистка сточных вод, содержащих кислоты, щелочи, соединения шестивалентного хрома, никеля, железа, цинка, меди, кадмия, других тяжелых металлов, цианистые соединения и другие загрязняющие вещества;
 получение пластичных смазок и эмульсолов;
 эмульгирование керосина в воде, приготовление силиконовой эмульсии в производстве резинотехнических изделий и др.

С помощью аппаратов могут измельчаться и доизмельчаться такие вещества, как каменный уголь, алюмосодержащие шлаки, кварцевый песок, технические алмазы, целлюлоза, мел, древесная мука, фторопласты и др.

Аппараты используются для обеззараживания, например, продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

См. также 
 Вихревой эффект
 Магнитное поле

Примечания 

Химическая технология